Vinjale ima više značenja:
 Vinjale (Đenova)
 Vinjale (Parma)